Desa Cibenda kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cibenda (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 107,32), Jawa Barat, 
 Desa Cibenda (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 106,45), Jawa Barat, 
 Desa Cibenda (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 108,55), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar